Би́тола (, ) — город в юго-западной части Северной Македонии, на реке Драгор, притоке Црны, на Битольской (Монастырской) равнине. Расположен в 105 километрах к югу от столицы Скопье, близ границы с Грецией. Административный центр одноимённой общины. Религиозный, духовный, культурный и образовательный центр. Население  человек (2018 г). Третий город по населению в стране после Скопье, Куманово. Важный транспортный узел. Железнодорожная станция  на линии Битола — Скопье. Через Битолу проходит ветвь D панъевропейского транспортного коридора X.

В городе находится горно-энергетический комбинат «Битола».

Этимология 
Основан Филиппом II Македонским как Гераклия Линкестис (), начиная с раннего Средневековья известен под славянским именем Битола (Битоля, Битоль), то есть «обитель» (монастырь), и греческим именем Монастири (), значащим то же самое (впоследствии из греческого это название города вошло в турецкий, , и албанский, ).

История 
В 1956 году, когда разрушали давно покинутую Чауш мечеть, построенную в 1522 году, обнаружили надпись, известную как «Битольская надпись», которая является памятником староболгарского языка и истории. Первоначально мраморная плита стояла на стенах крепости возле города, вторично использовалась турками как порог внутренней части мечети. В надписи говорится, что Иван, самодержец болгарский, с помощью и молитвами Пресвятой Богородицы и для покровительства апостолов, начал укреплять город Битола ради спасения болгар 20 октября, а также, что самодержец был родом болгарин, внук  и Рипсимии, сын Арона, брата самодержавного царя Самуила, что Арон и Самуил разбили у Штипона греческого царя Василия и что сам Самуил потерпел поражение в Ключе от Василия в 6522 году и умер в том же году. По мнению  надписи предшествовала строка, датировавшая начало строительных работ в Битоле 1015 годом. Согласно Владимиру Мошину строительство крепости начато в 1016 году. Согласно надписи, при болгарском царе Иване Владиславе после падения Охрида в 1015 году, Битола стал столицей Западно-Болгарского царства. В конце XIV века турки с боем взяли Битолу и частично разрушили старую крепость.

В 1533 году построена мечеть Ени.

В эпоху Османской империи в Битоле (Манастыре) было много консульств европейских стран; она получила прозвище «город консулов». До 1912 года греки составляли значительную часть населения. В 1910—1912 гг. в городе издавалась еженедельная газета «Фос». С Первой балканской войны 1912 года — в составе Сербии (под названием ), с 1945 года — в составе югославской Социалистической Республики Македонии.

25 апреля 1979 года был основан государственный  имени святого Климента Охридского.

Культура 
В начале XX века в Манастыре жили и работали братья Манаки, родом из греческого западно-македонского нома Гревена, пионеры кинематографа на Балканах. С 1905 года они начали снимать короткометражные фильмы, в том числе: визиты в Монастири официальных лиц, среди которых были султан Мехмед V, король Сербии Петр I и наследный принц Александр (1913), король Греции Константин I и кронпринц Павел (1918); местные праздники. В 1921 году братья основали кинотеатр «Манаки», поначалу работавший «под открытым небом», а с 1923 года — в помещении. Кинотеатр просуществовал до 1939 года, после чего, уже принадлежа другому собственнику, сгорел. Имеются планы его восстановления по чертежам. Около художественного центра установлен памятник Мильтону Манаки.

Достопримечательности 
 Битольский безистен ― культурно-исторический объект, расположенный в центре Битольского рынка.
 Церковь Святого Димитрия — православный храм.

Города-побратимы 

  Бурса, Турция
  Эпиналь, Франция
  Земун, Сербия
  Кременчуг, Украина
  Плевен, Болгария
  Пушкин, Россия (2005)
  Риека, Хорватия
  , Австралия
  Призрен, Сербия
  Кайзерслаутерн, Германия
  Крань, Словения
  Нижний Новгород, Россия (2010)

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Bitola News— WEB Portal, info.

 
Города Северной Македонии